Далзал има више значења:
 Далзал (Јужна Каролина)
 Далзал (Илиноис)